Loveland kan avse:

Kanada
 Loveland, Kanada, Ontario

Sydkorea
Jeju Loveland – en skulpturpark som öppnades 2004 på ön Jeju i Sydkorea

USA
 Loveland, Colorado, Colorado
 Loveland, Iowa, Iowa
 Loveland, Ohio, Ohio
 Loveland, Oklahoma, Oklahoma